Luisa di Prussia (1770-1836) – principessa prussiana
 Luisa di Prussia (1776-1810) – regina di Prussia
 Luisa di Prussia (1808-1870) – principessa dei Paesi Bassi
 Luisa di Prussia (1829-1901) – principessa prussiana
 Luisa di Prussia (1838-1923) – granduchessa di Baden